Улдуз (азерб. Ulduz; букв. «Звезда») — многозначный термин.
 Улдуз — имя собственное (см. например ).
 «Улдуз» — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена.
 «Улдуз» — первая опера азербайджанского композитора Фикрета Амирова, написанная в 1948 году.

См. также